Schellenberger ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Schellenberger (* 1928), deutscher Biochemiker
 Anton Schellenberger, Begründer der Bayerischen Schiffbaugesellschaft
 Bernardin Schellenberger (* 1944), deutscher Autor
 Christoff Schellenberger (1924–2011), deutscher Künstler und Professor für Kunsterziehung
 Dagmar Schellenberger (* 1958), deutsche Opernsängerin
 Gunnar Schellenberger (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Schellenberger (* 1943), deutscher Sportpsychologe und Hochschullehrer
 Hansjörg Schellenberger (* 1948), deutscher Musiker
 Raphaël Schellenberger (* 1990), französischer Politiker (UMP und LR)
 Sophie Schellenberger (* 1987), deutsche Volleyballspielerin
 Walter Schellenberger (1920–2010), deutscher Politiker (FDP)

Schellenberger steht für:
 Schellenberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Schellenberger Forst
 Schellenberg (Begriffsklärung)
 Shellenberger
 Schellberger